Il singolare  del Tashkent Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Irina-Camelia Begu era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da María Teresa Torró Flor.

Bojana Jovanovski ha sconfitto in finale Ol'ga Govorcova per 4-6, 7-5, 7-63.

Teste di serie 

  Bojana Jovanovski (campionessa)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Yvonne Meusberger (quarti di finale)
  Donna Vekić (secondo turno)

  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Galina Voskoboeva (quarti di finale)
  Jaroslava Švedova (primo turno)

Qualificate 

  Bojana Jovanovski (campionessa)
  Tetyana Arefyeva (primo turno)
  Risa Ozaki (secondo turno)

  Aleksandra Panova (primo turno)
  Ljudmyla Kičenok (primo turno)
 Kateryna Kozlova (primo turno)

Wldcard 

  Nigina Abduraimova (primo turno)
  Arina Folts (primo turno)

  Sabina Sharipova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2013
WTA Tour 2013